Radka Popowa (ur. 26 stycznia 1974 w Dupnicy) – bułgarska biathlonistka, mistrzyni Europy w biegu indywidualnym z 2002 roku. Na tej samej imprezie zdobyła również dwa srebrne medale. Jej największym sukcesem w mistrzostwach świata są 6. miejsca w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 
 

Bułgarscy olimpijczycy
Bułgarskie biathlonistki
Ludzie urodzeni w Dupnicy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1974